Les grands esprits se rencontrent (Academic Octathalon), seizième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Les grands esprits se rencontrent (Synchronicity), dix-septième épisode de la saison 3 de Grimm diffusé en 2014 ;
 Les grands esprits se rencontrent, dixième épisode de la saison 7 de Candice Renoir diffusé en 2019.